«Effloresce» — дебютный студийный альбом британской группы Oceansize, вышедший 29 сентября 2003 года.

Песни 
Фортепьянная партия из трека «Unravel» является отрезком цикла «Ночной Гаспар» французского композитора Мориса Равеля.

Название трека «Women Who Love Men Who Love Drugs» предложено бас-гитаристом группы Джоном Эллисом, увидевшим данную фразу в качестве заголовка в журнале «Cosmopolitan».

Список композиций 
Все песни написаны участниками группы.
 «I Am the Morning» — 4:18
 «Catalyst» — 6:40
 «One Day All This Could Be Yours» — 4:20
 «Massive Bereavement» — 9:59
 «Rinsed» — 3:58
 «You Wish» — 6:00
 «Remember Where You Are» — 5:22
 «Amputee» — 5:33
 «Unravel» — 2:50
 «Women Who Love Men Who Love Drugs» — 8:30
 «Saturday Morning Breakfast Show» — 9:04
 «Long Forgotten» — 8:57

Участники записи 
 Майк Веннарт — гитара, вокал
 Стив Дароуз — гитара, бэк-вокал
 Стенли «Гэмблер» Посселтвэйт — гитара
 Джон Эллис — бас-гитара, клавишные
 Крис Шелдон — продюсирование, миксинг
 Эдриан Ньютон — инженер-ассистент
 Луис Рид — инженер-ассистент
 Дарио Денди — инженер-ассистент
 Джек Кларк — инженер-ассистент
 Мартин и Кимберли МакКаррик — виолончель, скрипка, альт на треках «Massive Bereavement» и «Long Forgotten»
 Клэр Леммон — бэк-вокал на треках «Massive Bereavement» и «Saturday Morning Breakfast Show»

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Oceansize
Альбомы Beggars Banquet Records